O Lago Sevan (: Sevana Lich) é o maior lago da Armênia e da região do Cáucaso, e um dos mais altos lagos do mundo. É conhecido por outros nomes como Gegharkunik, Mar Gegham e Gokcha.

O Lago Sevan fica na parte central da Arménia, na Província de Gegharkunik, à altitude de 1900m. A área total da sua bacia é de cerca de 5000 km², e o lago propriamente dito tem cerca de 940 km², com o volume de  milhões de metros cúbicos. Apenas 10% da água do lago sai pelo rio Hrazdan (Razdan), enquanto os restantes 90% evaporam.

Nas margens do lago fica o mosteiro de Sevanavank.

Entre as espécies endémicas do lago, destaca-se a ameaçada truta-do-lago-sevan (Salmo ischchan).

Galeria 

Lagos da Armênia
Sítios Ramsar da Arménia